Androgeny – hormony płciowe
 Androgen, androgyn – symbol jedności przeciwieństw